Szívós István (1920–1992) kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, edző
Szívós István (1948–2019) olimpiai és világbajnok vízilabdázó, edző, sportvezető, előbbinek a fia
Szivós István Márton (1981) világbajnok vízilabdázó, előbbinek a fia, idősebb Szívós István unokája